Das Herrendoppel der French Open 2004 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Bob und Mike Bryan. Das Finale bestritten Michaël Llodra und Fabrice Santoro gegen Xavier Malisse und Olivier Rochus, welches Malisse und Rochus in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster und bislang einziger Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2004